Karol z Lotaryngii – francuski książę, władca Dolnej Lotaryngii w latach 977–993.
 Karol II Lotaryński – francuski książę, władca Lotaryngii w latach 1390–1431
 Karol III Wielki – francuski książę, władca Lotaryngii w latach 1545–1608.
 Karol IV Lotaryński – francuski książę, władca Lotaryngii w latach 1624–1634 i 1661–1675.
 Karol V Leopold – francuski książę, władca Lotaryngii w latach 1675–1690.
 Charles de Lorraine-Vaudémont (1561–1587) – francuski kardynał, biskup Verdun w latach 1585–1587.
 Charles de Lorraine-Vaudémont (1567–1607) – francuski kardynał, biskup Metzu w latach 1578–1592.
 Karol de Lorraine (1648–1708) – francuski książę, władca Marsan w latach 1666–1708.
 Karol I d’Elbeuf – wielki koniuszy francuski, władca Elbeuf w latach 1666–1708.
 Karol II d’Elbeuf – francuski książę, władca Elbeuf w latach 1666–1708.
 Karol III d’Elbeuf – francuski książę, władca Elbeuf w latach 1666–1708.
 Karol Franciszek de Lorraine – francuski książę, władca Joyeuse w latach 1688–1690.
 Karol Nenryk de Lorraine-Vaudémont – francuski książę, władca Commercy.
 Karol Józef de Lorraine – germański władca, książę-elektor Trewiru, arcybiskup-elekt Trewiru w latach 1711–1715.
 Karol de Lorraine (1684–1751) – wielki koniuszy francuski, władca Armagnac w latach 1718–1751.
 Karol Lotaryński – francuski książę, wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1780–1801.
 Karol Eugeniusz de Lorraine – wielki koniuszy francuski, par Francji w latach 1815–1825.